Mica (rakéta)
 Mica (Washington)

Romániai települések
 Mica, Argeș megyében
 Mikeháza, Kolozs megyében
 Mikefalva, Maros megyében